Радѐхов (; ) е град в Лвовска област на Украйна, административен център на Радеховски район.

Има население от 9181 души по данни от 2001 г.

Едуард Стелмах, настоящ премиер на канадската провинция Алберта, произлиза от имигранти, пристигнали в Канада от Радехов.

Бележки 

 Радехів Інформаційно-розважальний сайт 

Градове в Лвовска област